Kanopus (auch griech. Κάνωβος = Kanobos) steht für:

 Kanopus (Ägypten), eine antike Stadt in Ägypten
 Kanopus (ägyptische Mythologie), Admiral einer mythischen Flotte
 Kanopus-V, eine Serie russischer Satelliten

Siehe auch:
 Canopus (Begriffsklärung)